«Рождество в Вигала» — советский фильм 1980 года, снятый на киностудии «Таллинфильм» режиссёром Марком-Тоомасом Соосааром.

Сюжет 
В основе фильма — действительные события периода Революции 1905 года.

Бернхард Лайпманн, учитель из Вигала — волостного центр Эстляндской губернии Российской империи, избирается делегатом эстонского крестьянского съезда в Тарту. Вернувшись со съезда он пропагандирует среди крестьян идеи социализма, что в результате революции они получат землю.

На Рождество 1905 года в пьяном угаре и веселье толпы наиболее радикально настроенных крестьян захватывают помещичью усадьбу, грабят и сжигают её. 

Жена учителя Лийса, зная ненависть к её мужу помещиков и властей, понимая что его объявят зачинщиком, пытается уговорить мужа уехать за границу. Но Лайпманн, понимая свою ответственность за случившееся в Вигала, остаётся.

Прибывшие карательные войска во главе с генералом Безобразовым арестовывают зачинщиков бунта, а по их ложным показаниям и Лайпманна. 

Учителя приговаривают к наказанию розгами. Предпочитая позору смерть, он требует заменить порку расстрелом.

В ролях 
 Эвалд Аавик — Бернхард Лайпманн
 Керсти Крейсманн — Лийса Лайпманн
 Юри Аррак — Антс Лайкмаа
 Айн Каалеп — барон Будберг
 Линнар Приймяги — барон Юкскюлль
 Виктор Балашов — генерал Безобразов
 Аго Роои — генерал Ренненкампф
 Лора Умарова — Виола
 Маргус Оопкауп — Антон Колумбус
 Омар Волмер — Мадис Ленсманн
 Арво Кукумяги — Михкель Ваябе, кучер
 Антс Йыги — отец Бернхарда Лайпманна
 Яан Каплинский — пастор Буш
 Пеэтер Симм — Константин Пятс
 Пеэтер Урбла — Яан Теэмант
 Тыну Карк — Михнель
 Андрес Табун — Андрес
 Прийт Педаяс — Антс Лаас, фермер
 Геннадий Муравин — ''офицер Шмидт

Съёмки 
Место съёмки фильме — исторический музейный комплекс мызы Тестама.

О фильме 
Это единственный художетсвенный фильм режиссёра-документалиста Марка-Тоомаса Соосаара, и снят в документальной манере, в начале фильма есть интервью со старожилами Вигала ещё помнящими те события и героя фильма, на протяжении фильма события комментируются закадровым голосом современника с учётом исторической оценки событий:
… интересен пролог картины, здесь берет начало внутренний, скрытый сюжет вещи попытка преодолеть героическую легенду и выйти к трезвому историческому знанию без романтического флера. Вот кадры, снятые без затей, но поставленные уверенной рукой профессионала документалиста (M. Cooсаар, по исконной своей профессии документалист оператор и режиссер, не собирается расставаться с документальной камерой).

В кинопрокате СССР 1980 года фильм занял 24 место, его посмотрели 800 000 зрителей — как пишет киновед Сергей Кудрявцев, фильм вышел в 164 копиях (что по тем трудным временам — в частности, из-за отсутствия плёнки — являлось вполне неплохим тиражом для фильма из национальной республики), была обойдена вниманием как зрителей, так и критиков.

Как указывает в своей монографии эстонский киновед Ыйэ Орав, фильм современной критикой был принят по-разному: некоторые рецензенты упрекали фильм в исторических неточностях, в изображении Бернхарда Ламанна как нерешительного и переменчивого, в то же вермя другие приняли фильм хорошо, считая, что герой показан умным, уравновешеным и принципиальным; при этом на художественную сторону фильма критики обращали гораздо меньше внимания.

Литература 
 Рождество в Вигала // Советские художественные фильмы: 1980—1981. — М.: Нива России, 1995. — стр. 134

Примечания

Ссылки 
  Jõulud Vigalas // Eesti filmi andmebaas
Фильмы СССР 1980 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о Первой русской революции
Фильмы студии «Таллинфильм»